Серакув () — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Мендзыхудский повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 14,1 км². Население 5975 человек (на 2004 год).

История 
12 февраля 1813 года при Серакуве (Цирке, ) русский отряд генерал-адъютанта Чернышёва одержал победу над сражавшимся на стороне французов польским подразделением генерала Ромуальда Гедройца.

Примечания

Литература

Фотографии

Ссылки 
 Официальная страница города

Города Великопольского воеводства